Nicola Benedetti (pentatleta) – pentatleta italiano
Nicola Benedetti (calciatore) – calciatore italiano
Nicola Benedetti (violinista) – violinista scozzese